Apollos Mussin-Puschkin ist der Name folgender Personen:

* Apollos Apollossowitsch Mussin-Puschkin (1760–1805), russischer Naturwissenschaftler
 Apollos Epafroditowitsch Mussin-Puschkin (1725–1771), russischer Bergbauingenieur und Übersetzer